Sjaloomkerk (Dinteloord)
Sjaloomkerk (Hardenberg)